Leopold af Belgien henviser til:

 Leopold 1. af Belgien, konge 1831-1865
 Leopold 2. af Belgien, konge 1865-1909
 Leopold 3. af Belgien, konge 1934-1951